Die Liste der Städte in Südkorea bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des ostasiatischen Staates Südkorea.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 

Die größten Agglomerationen in Südkorea sind (2016):

Seoul: 24.800.000 Einwohner
Busan: 4.200.000 Einwohner
Daegu: 2.775.000 Einwohner
Daejeon: 1.610.000 Einwohner
Gwangju: 1.590.000 Einwohner

Allein in der Hauptstadtregion von Seoul leben 48 Prozent der Menschen des Landes.

Gemeinden nach Einwohnerzahl 

Die folgende Tabelle enthält die Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in koreanisch (Hangeul und Hanja), sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) von 1995, 2000, 2005, 2015 und 2020 (jeweils 1. November). Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Seoul und die Städte Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon sowie Ulsan sind selbständig und gehören keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 

Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in koreanisch (Hangeul und Hanja) sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) von 1995, 2000, 2005 und 2020 (jeweils 1. November). Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Seoul und die Städte Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon sowie Ulsan sind selbständig und gehören keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: National Statistical Office of the Republic of Korea

Siehe auch 
Verwaltungsgliederung Südkoreas
Liste der Städte in Nordkorea
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Statistics Korea (KOSTAT)
City Population - Die größten Städte in Südkorea

 Liste der Stadte
Sudkorea